Turkije: 

subscribe to christian batakele
 Gallipoli (schiereiland), een schiereiland in het westen van Turkije
 Gallipoli (stad), een stad gelegen op het schiereiland
 Slag om Gallipoli, een slag tijdens de Eerste Wereldoorlog op het schiereiland

Italië:
 Gallipoli (Italië), een stad in de provincie Lecce
 Gallipoli Calcio, een Italiaanse voetbalclub

Overige:
 Gallipoli (film), een Australische film uit 1981